Good Girl – singolo di Alexis Jordan del 2011
 Good Girl – singolo di Carrie Underwood del 2012
 Good Girl – singolo di Kim Hyun-ah del 2021